Un artifice désigne en général ce qui est habile, ingénieux, ou ce qui cache la vérité

Un feu d'artifice est un procédé pyrotechnique utilisant des explosifs ; voir aussi Feu d'artifice (homonymie).

Artifices est un album de bande dessinée de la série Sillage
Les Artifices (sport hippique) sont des dispositifs de contrôle du cheval de course, plus ou moins légaux